Sezon (1996/1997) był 94. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi, a zespoły z miejsc 13-14 zagrały w barażach o utrzymanie. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi TC. Nowym mistrzem Węgier został zespół MTK FC. Tytuł króla strzelców zdobył Béla Illés, który w barwach klubu MTK FC strzelił 23 gole.

Tabela końcowa

Baraże o NB I 
 III. Kerületi TVE - Diósgyőri FC 1-0, 0-2
 Dunaferr SE - Ecker-Stadler FC 2-2, 1-2

Zespoły Diósgyőri FC i Ecker-Stadler FC zagrały w Nemzeti Bajnokság I w następnym sezonie.

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej